En Pologne, Żakowice peut faire référence à :

 Żakowice, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Żakowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Żakowice, un village du powiat de Kutno de la voïvodie de Łódź,
 Żakowice, un village du powiat de Łódź-est de la voïvodie de Łódź,
 Żakowice, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.